Regió del Bío-Bío, regió de Xile
 Riu Bío-Bío, riu que travessa part de la zona sud de Xile i un dels principals del país 
 Universitat del Bío-Bío, universitat de la ciutat xilena de Concepción